Brehmestraße ist der Name folgender Straßen:

 Brehmestraße (Berlin)
 Brehmestraße (Duderstadt), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Brehmestraße (Hildesheim), Niedersachsen
 Brehmestraße (Leipzig), Sachsen
 Brehmestraße (Weimar), Thüringen